Table (engl.: Tabelle, Tisch) ist Name bzw. -bestandteil:
 Missing Man Table, Gedenkplatz
 Rainbow Table, Datenstruktur
 Round Table, Gesellschaftsclub
 Table d’hôte, Menükarte
 Table Quiz, Quizveranstaltung
 Tompkins Table, Universitätsranking
 Table des Marchand, Megalith in Frankreich
 Table Mountain, Antarktika
 Table Hill
 Table Nunatak

Siehe auch:
 Chef’s Table 
 Big Table
 Black Table
 Table Bay
 Table Island
 Table Rock
 Table 19 – Liebe ist fehl am Platz
 Tabl
 Tabelle
 Tisch (Begriffsklärung)